«Сло́ван» () — словацкий профессиональный футбольный клуб из города Братислава, выступающий в Fortuna-лиге.

История 

Футбольный клуб «Слован» основан в 1919 году, является одним из самых титулованных клубов Словакии и бывшей Чехословакии. «Слован» — единственный клуб бывшей Чехословакии, выигрывавший европейский клубный турнир. Команда одержала победу в Кубке обладателей кубков 1969 года, переиграв при этом в финале «Барселону». Домашние матчи проводит на стадионе  «Тегельне поле», вмещающем 22 500 зрителей.

Достижения 
Чемпионат Чехословакии / Чемпионат Словакии
  Чемпион (24): 1940, 1941, 1942, 1944, 1948/49, 1949/50, 1950/51, 1954/55, 1969/70, 1973/74, 1974/75, 1991/92, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1998/99, 2008/09, 2010/11, 2012/13, 2013/14, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22

Кубок Чехословакии / Кубок Словакии
  Обладатель (15): 1955, 1962, 1963, 1968, 1974, 1982, 1993/94, 1996/97, 1998/99, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2019/20, 2020/21

Суперкубок Словакии
  Обладатель (3): 1994, 1995, 1996

 Кубок обладателей кубков УЕФА
  Обладатель (1): 1968/69

Выступления еврокубках 

 Домашние игры выделены жирным шрифтом

Текущий состав

Известные игроки 

  Ян Арпаш
  Йозеф Венглош
  Александер Венцель-старший
  Александер Венцель-младший
  Роберт Виттек
  Марек Гамшик
  Коломан Гёг
  Азиз Ибрагимов
  Мариан Масный
  Силард Немет
  Антон Ондруш
  Лестер Пелтер
  Ян Пиварник
  Ника Пилиев
  Ян Поплугар
  Корнел Салата
  Йозеф Чапкович
  Ян Швеглик
  Фабио Нигро
  Петер Дубовский

Ультрас 
Ультрас «Слована» дружат с ультрас: «Зброёвка (Брно)», «Висла (Краков)», «Рух (Хожув)» и «Аустрия (Вена)». Враги ультрас: «Спартак (Трнава)» (матчи с которым называются Традиционным дерби), «Интер» и «Петржалка» (матчи с которыми называются Братиславским дерби), «Спарта (Прага)» (матчи с которым называются Федеральным дерби), «Славия (Прага)», «Баник (Острава)», «Катовице», «Ференцварош».

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Словакии
ФК «Слован» Братислава